Васи́лий Ше́ин:
 Шеин, Василий Дмитриевич (?—1550) — боярин, воевода.
 Шеин, Василий Павлович (в монашестве Сергий; 1870—1922) — политический деятель, архимандрит.